Lisle (Illinois)
 Lisle (Nova York)
 Lisle-sur-Tarn, municipi francès de la regió de Migdia-Pirineus al departament del Tarn.
 Senyoria de Lisle, jurisdicció feudal del país de Vendôme, França.
 Claude Joseph Rouget de Lisle (Lons-le-Saunier, 1760 - Choisy-le-Roi, 1836), militar i compositor francès
 Frank Lisle